Bağözü ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Bağözü (Beypazarı), Ortschaft im Landkreis Beypazarı der türkischen Provinz Ankara
 Bağözü (Dargeçit), Ortschaft im Landkreis Dargeçit der türkischen Provinz Mardin
 Bağözü (Gercüş), Ortschaft im Landkreis Gercüş der türkischen Provinz Batman
 Bağözü (Kargı), Ortschaft im Landkreis Kargı der türkischen Provinz Çorum
 Bağözü (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana